Don Juan kan syfta på:

Don Juan – legendarisk kvinnoförförare
Don Juan (dikt) – en dikt av Lord Byron
Don Juan (Mozart) – en opera 
Don Juan (Strauss) - symfonisk dikt
Don Juan (film, 1926) – en film som bygger på karaktären
Don Juan DeMarco – amerikansk film med Johnny Depp
Don Juan i tomteluvan – Bert-seriealbum från 1995
Don Juan (film, 1987) – en svensk TV-teaterfilm
Don Juan (film, 2002) – en svensk film från 2002
Don Juan (dokumentärfilm) – en svensk dokumentärfilm av Jerzy Sladkowski från 2015
 Don Juan Mates – den mexikanske yaquiindianen i böckerna av Carlos Castaneda

Geografi

Dominikanska republiken 

 Don Juan, Dominikanska republiken, ort, Monte Plata,

Mexiko 

 Don Juan, Mexiko, ort, San Miguel de Allende,